|-
| 25801 Oliviaschwob||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25802) 2000 CA85||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25803) 2000 CW87||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25804) 2000 CC89||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25805) 2000 CV91||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25806) 2000 CF93||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25807 Baharshah||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25808) 2000 CK103||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25809) 2000 CU125||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25810) 2000 CO127||||2 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25811) 2000 DE1||||26 лютого 2000||Обсерваторія Рок-Файндер||Вільям Йон
|-
| (25812) 2000 DE4||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25813 Savannahshaw||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25814 Preesinghal||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25815 Scottskirlo||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25816) 2000 DK29||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25817 Tahilramani||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25818) 2000 DH32||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25819 Tripathi||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25820) 2000 DB56||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25821) 2000 DY59||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25822 Carolinejune||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25823 Dentrujillo||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25824 Viviantsang||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25825) 2000 DH88||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25826) 2000 DX93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25827) 2000 DZ93||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25828) 2000 DM102||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25829) 2000 DU108||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25830) 2000 DN110||||26 лютого 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (25831) 2000 DH111||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25832 Van Scoyoc||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25833) 2000 ED15||||5 березня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 25834 Vechinski||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25835 Tomzega||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 25836 Harishvemuri||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25837) 2000 EG30||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25838) 2000 EV30||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25839) 2000 ES50||||11 березня 2000||Обсерваторія Теббатт||Френк Золотовскі
|-
| (25840) 2000 ER57||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25841) 2000 EA76||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25842) 2000 EQ78||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25843) 2000 EQ84||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25844) 2000 EN85||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25845) 2000 EO86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25846) 2000 EF93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25847) 2000 EV97||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25848) 2000 EL104||||14 березня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (25849) 2000 ET107||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25850) 2000 EG108||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25851) 2000 EE120||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25852) 2000 EW147||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25853) 2000 ES151||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25854) 2000 EP166||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25855) 2000 EA168||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25856) 2000 EZ170||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25857) 2000 EM184||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25858 Donherbert||||10 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25859) 2000 FW3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25860) 2000 FY11||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25861) 2000 FS15||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25862) 2000 FC16||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25863) 2000 FV47||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25864 Баніч (Banic)||||8 квітня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (25865) 2000 GX82||||2 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25866) 2000 GA100||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25867) 2000 HK66||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25868) 2000 JT6||||4 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25869) 2000 JP70||||1 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 25870 Panchovigil||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25871) 2000 LZ26||||11 червня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (25872) 2000 MV1||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25873) 2000 MK6||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25874) 2000 OS39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25875 Wickramasekara||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25876) 2000 PP16||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25877 Katherinexue||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25878 Sihengyou||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25879) 2000 QA105||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25880) 2000 QG196||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25881) 2000 RH41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25882) 2000 RY47||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25883) 2000 RD88||||2 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25884) 2000 SQ4||||20 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| 25885 Wiesinger||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25886) 2000 SY181||||19 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25887) 2000 SU308||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25888) 2000 UW109||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25889) 2000 VK29||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25890 Луїбьорг (Louisburg)||||3 листопада 2000||Олате||Л. Робінсон
|-
| (25891) 2000 WK9||||20 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25892) 2000 WP9||||22 листопада 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| 25893 Суґіхара (Sugihara)||||19 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (25894) 2000 WV125||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25895) 2000 XN9||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25896) 2000 XW14||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25897) 2000 XZ32||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25898 Alpoge||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25899 Namratanand||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25900) 2000 YH98||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25800